Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 2007/2008 – 65. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharu UEFA sezonu 2008/2009. Tym razem trofeum wywalczył Bayern Monachium. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Uczestnicy

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 3–6 sierpnia 2007
 Runda 2: 30–31 października 2007
 Runda 3: 29–30 stycznia 2008
 Ćwierćfinał: 26–27 lutego 2008
 Półfinał: 18–19 marca 2008
 Finał: 19 kwietnia 2008 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano od 3 do 6 sierpnia 2007 roku.

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano 30 i 31 października 2007 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano 29 i 30 stycznia 2008 roku.

|}

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Statystyki 
{| width=100%
|
Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 w Niemczech
2008 w Niemczech
!